Cussac est un toponyme et un patronyme français.

Toponyme

Anciennes communes 
 Cussac, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Brommat et à Mur-de-Barrez
 Cussac, ancienne commune française de la Dordogne, intégrée depuis 1960 au Buisson-de-Cadouin

Communes actuelles 
 Cussac, commune française du Cantal
 Cussac, commune française de la Haute-Vienne
 Cussac-Fort-Médoc, commune française de la Gironde
 Cussac-sur-Loire, commune française de la Haute-Loire

Patronyme 
 Christophe Cussac (né en 1955), chef cuisinier français
 Jean Cussac (né en 1922), chanteur et directeur musical français

Voir aussi 
 La grotte de Cussac, grotte ornée de peintures du paléolithique du département français de la Dordogne en région Nouvelle-Aquitaine, sur la commune du Buisson-de-Cadouin.
 La rencontre de Cussac, rencontre rapprochée qu'auraient eu deux jeunes frère et sœur avec un ovni et ses occupants en  à Cussac dans le département français du Cantal.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme
Patronyme français